Der Deutsche Lehrerpreis – Unterricht innovativ ist ein 2009 vom Deutschen Philologenverband (DPhV) und der Vodafone Stiftung Deutschland initiierter Wettbewerb zur Anerkennung und Wertschätzung von Lehrkräften und Schulleitungen. Seit 2020 sind die Heraeus Bildungsstiftung und der Deutsche Philologenverband gemeinsame Träger des Wettbewerbs.

Ideen und Ziele 
Der Lehrberuf gehört zu den anspruchsvollsten und wichtigsten Tätigkeiten in unserer Gesellschaft. Diese Tätigkeit kann nur dann optimal und erfolgreich ausgeübt werden, wenn Lehrer gut ausgebildet sowie hoch motiviert sind und angemessene Rahmenbedingungen vorfinden. Dazu gehört wesentlich auch die öffentliche Anerkennung und Wertschätzung.

Die langfristigen Wirkungsziele der Auszeichnung „Deutscher Lehrerpreis – Unterricht innovativ“ sind die Verbesserung der Wahrnehmung und des Images des Lehrerberufs in der Öffentlichkeit sowie wirkungsvolle Anstöße zur Verbesserung des Unterrichts an Schulen.

Entstehung des Wettbewerbs 
Der „Deutsche Lehrerpreis – Unterricht innovativ“ wurde 2009 vom Deutschen Philologenverband und der Vodafone Stiftung Deutschland initiiert. Der Wettbewerb ging aus zwei Konzepten hervor, zum einen „Unterricht innovativ“, der von 2003 bis 2008 vom Deutschen Philologenverband, dem [Bundesverband der Deutschen Industrie] und der [Stiftung Industrieforschung] gemeinsam durchgeführt wurde, und zum anderen „Pisagoras – Deutscher Lehrerpreis“, 2007 und 2008 realisiert auf Initiative von Susanne Porsche.

Von 2009 bis 2019 wurde der „Deutsche Lehrerpreis – Unterricht innovativ“ gemeinsam von der Vodafone Stiftung Deutschland und dem Deutschen Philologenverband durchgeführt. Das dazu neu entwickelte Konzept verband die Kategorie des Schüler-Votums einerseits mit der Bewertung innovativer Unterrichtskonzepte andererseits.

Zur Wettbewerbsrunde 2020 übertrug die Vodafone Stiftung Deutschland ihre Trägerschaft auf die Heraeus Bildungsstiftung, die bereits 2011 Partner des Wettbewerbs war.

Kategorien 
Der „Deutsche Lehrerpreis – Unterricht innovativ“ wird in drei Kategorien vergeben.

 Die erste Kategorie Unterricht innovativ wendet sich an Lehrkräfte im Sekundarbereich an deutschen Schulen (auch im Ausland), die Unterrichtsmodelle für die Schule der Zukunft konzipieren, mit innovativen Unterrichtsideen an die Öffentlichkeit treten wollen und somit zur Breitenwirkung von gutem Unterricht beitragen.
 In der zweiten Kategorie Ausgezeichnete Lehrkräfte nominieren Schüler des laufenden und vorherigen Abschlussjahres aus dem Sekundarbereich ihre besonders engagierten Lehrer, die das verantwortungsvolle Miteinander fördern und deren soziale Kompetenz sie persönlich erlebt haben.
 Zur Wettbewerbsrunde 2020 wurde Vorbildliche Schulleitung als dritte Kategorie eingeführt. Dort können Kollegien ihre Schulleiter oder auch Schulleitungsteams nominieren.

Die Jury 
Die Vorauswahl und Begutachtung der Einreichungen in der Kategorie Unterricht innovativ geschieht durch rund 40 aktive Lehrkräfte.

In der Kategorie Unterricht innovativ erfolgt die Begutachtung durch Bildungsexperten, die Kategorie Ausgezeichnete Lehrkräfte wird durch Lehrer außer Dienst begutachtet und die Begutachtung der Kategorie Vorbildliche Schulleitung erfolgt durch Trainer der Heraeus Bildungsstiftung, Schulleiter außer Dienst, Schulamtsleiter sowie Wissenschaftsvertreter aus der Schulforschung. Alle drei Gruppen werden von David Di Fuccia von der Universität Kassel koordiniert.

Der Jury für das Jahr 2020 gehörten u. a. an: Beate Heraeus, Vorstandsvorsitzende Heraeus Bildungsstiftung, Stefanie Hubig, rheinland-pfälzische Ministerin für Bildung und Präsidentin der Kultusministerkonferenz für das Jahr 2020, Roland Kaehlbrandt, Vorstand Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main und Susanne Lin-Klitzing, Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes.

Die Initiatoren 
Der "Deutsche Lehrerpreis – Unterricht innovativ" wird gemeinsam von der Heraeus Bildungsstiftung und dem Deutschen Philologenverband (DPhV) durchgeführt.

Preisträger

Preisträger des Jahres 2009 
In der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ überreichte Bundespräsident Horst Köhler die Auszeichnungen an:
 Ole Müller, Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Frankfurt (Oder)
 Georg Herrmann an der Europa-Berufsschule Weiden
 Markus Müller, Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur
 Anne Nickel-Gemmeke, Christliches Gymnasium Jena
 Helmut Rössler, Rosenstein-Gymnasium Heubach
 Eva Nicolin-Sroka, Gymnasium Schloß Neuhaus Paderborn
 Christian Schmidt, Eintracht-Hauptschule Schwerte
 Hans-Georg Wolter, Regionale Schule Contwig

Preisträger des Jahres 2010 
In der Kategorie „Lehrer: Unterricht innovativ“ wurden 2010 folgende Preise vergeben
 1. Preis: Gymnasium Olching für ihr Projekt „Wochenplanarbeit“.
In der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ erhielten ihre Auszeichnungen:
 Andrea Daßing, Realschule Bildungszentrum Niederstetten
 Ursula Glas, Hans-Grüniger-Gymnasium in Markgröningen
 Karel Kohlroß, Schillerschule in Brühl
 Sandra Mühlherr, Otto-Hahn-Gymnasium in Böblingen
 Kathrin Woltering, Englisches Institut in Heidelberg
 Lisa Berens, Albertus Gymnasium Lauingen
 Heinz Rotermund, Staatliche Berufsschule III Bamberg
 Kathrin Dannenberg, Robert-Schlesier-Oberschule Calau
 Gerhard Wellmann, Anne-Frank-Schule Eschwege
 Werner Buxot, Berufliche Schule der HAST Stralsund
 Hiltrud Krey, Max-Eyth-Schule Schiffdorf
 Gabriele Meuer, Käthe-Kollwitz-Schule Hannover
 Thomas Kozianka, Adolfinum Moers
 Andreas Lisson, Gerhart-Hauptmann-Realschule Gelsenkirchen
 Hendrik Meyer, Gesamtschule Schermbeck Dorsten
 André Remy, Adolfinum Moers
 Tanja Weymann, Gymnasium in den Filder Benden Moers
 Martina Blazek, Berufsbildende Schule Montabaur

Preisträger des Jahres 2011 
In der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ erhielten ihre Auszeichnungen von der Bundeskanzlerin Angela Merkel:
 Dietmar Bach, Gymnasium Hermeskeil
 Reinhild Becher, Berufliches Schulzentrum für Technik, Wirtschaft und Gesundheit Oelsnitz/Erzgebirge
 Sanne Engedal Pedersen, A.P. Møller Skolen Schleswig
 Margit Eismann, Regelschule „Johannes Dicel“ Seebach
 Tobias Führmann, Regionalschule Am Himmelsbarg Moorrege
 Michael Heitz, Albert-Schweitzer-Schule Sinsheim
 Jens Holzhausen, Gymnasium Fridericianum Erlangen
 Annegret Huchler, Illertal-Hauptschule Kirchberg an der Iller
 Sabine Kolmi, Gustav-Stresemann-Gymnasium Bad Wildungen
 Ralf Krüger, Freien Waldorfschule Havelhöhe Berlin
 Irmgard Künz, Maria-Ward-Gymnasium Augsburg
 Annett Rauch-Weise, Gymnasium Ernestinum, Coburg
 Marianne Richert, Gesamtschule Am Lauerhaas Wesel
 Paula Schneege, St. Leonhard Gymnasium, Aachen
 Gerhard Stauber, Mädchengymnasium Unserer Lieben Frau Offenburg
 Ingmar Vogel, Burggymnasium Altena

Preisträger des Jahres 2012 
Bei der 4. Verleihung des Deutschen Lehrerpreises am 26. November 2012 wurden in Berlin Preise in folgenden Kategorien vergeben an Lehrer folgender Institutionen vergeben:

 „Schüler zeichnen Lehrer aus“: Jeweils drei Auszeichnungen wurden an einzelne Lehrkräfte nach Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen vergeben. Zwei Trophäen gehen an Lehrkräfte nach Schleswig-Holstein und jeweils eine nach Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen
 „Lehrer: Unterricht innovativ“: Gymnasium Dinkelsbühl
 „Sonderpreis Unterrichtskonzept“: Berufsschule für Bau in München und Kolleg der Schulbrüder in Illertissen
 Sonderpreis „Die Zeit“: Blutiger Sommer. Eine Deutschlandreise im Dreißigjährigen Krieg, Gymnasium an der Stadtmauer in Bad Kreuznach

Preisträger des Jahres 2013 
In der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ wurden auch 2013 auf Vorschlag von ehemaligen Schülern einzelne Lehrkräfte von einer Fachjury ausgezeichnet. Dabei gingen die meisten Preise in dieser Kategorie mit vier Auszeichnungen nach Nordrhein-Westfalen, gefolgt von den Freistaaten Bayern und Sachsen mit jeweils drei Ehrungen. Zweimal konnte die Jury engagierte Pädagogen aus Baden-Württemberg prämieren. Je ein Preisträger in der Kategorie "Schüler zeichnen Lehrer aus" kam in diesem Jahr aus Berlin, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein.

In der Kategorie „Lehrer: Unterricht innovativ“ wurden 2013 folgende Preise vergeben:
 1. Preis: (Institution nicht bekannt)
 2. Preis: Sonderpädagogisches Förderzentrum Neutraubling für das Projekt „Kinderbuch gegen Mobbing“
 3. Preis: Max-Beckmann-Schule Frankfurt am Main für das Projekt „Mit dem Rad Geschichte erfahren“
 ZEIT-Sonderpreis: Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen für das Projekt „Lernen in Lernlandschaften“
 Sonderpreis: Liebfrauenschule Oldenburg für das Projekt „Seminarfach Revue Hin und weg“
 Sonderpreis: Robert-Koch-Gymnasium Deggendorf

Preisträger des Jahres 2014 
In der Kategorie „Lehrer: Unterricht innovativ“ wurden 2014 folgende Preise vergeben. Die Auszeichnungen wurden von der Schauspielerin Katja Riemann und Susanne Porsche überreicht:

 1. Preis: Mali-Gemeinschaftsschule Biberach für ihr Projekt „Stockwerk-Greenbox-Filmstudio“
 2. Preis: Ludwig-Thoma-Gymnasium in Prien/Bayern für ihr Projekt „Mission2Mars“
 3. Preis: Berufsfachschule für Hauswirtschaft und Familienpflege, Halle/Saale für das Projekt „100 Herzen gegen Schmerzen“
 Sonderpreis: Staatliche Realschule Gauting für das Projekt „PadUcation@RSG“
 Sonderpreis: Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd für das Projekt „Unternehmen Wirtschaft“
 Sonderpreis: Leipzig International School e. V. für das Projekt „Von Langnasen und Negerküssen – Stufenübergreifende Unterrichtseinheit zu Rassismen in der (deutschen) Sprache“

In der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ wurden von Schülern der jeweiligen Abschlussklassen nominiert folgende Lehrkräfte ausgezeichnet: Martina Braun (Integrierte Gesamtschule Mannheim-Herzogenried), Jochen Herkert (Nicolaus-Kistner Gymnasium Mosbach), Ole Kersten (Berufliches Schulzentrum Waldkirch), Daniela Rommel (Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Metzingen), Ludmar Gunst (Marienschule Bielefeld), Felix Nattermann (Gymnasium am Geroweiher Mönchengladbach), Tatjana Trampenau (Montanus-Realschule Leverkusen), Werner Völlering (Gymnasium Nottuln), Jens F. Heidrich (Frauenlob-Gymnasium Mainz), Fee-Isabelle Rautert (Friedrich-Spee-Gymnasium Trier), Michaela Bauer (Dr.-Karl-Grünewald-Realschule Bad Königshofen), Robert Heinrich (Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Berlin), Philipp Ostermann (Schillerschule Hannover), Michael Schwenker (Landesgymnasium St. Afra Meißen) und Tobias Führmann (Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg Moorrege).

Preisträger des Jahres 2015 
In der Kategorie „Lehrer: Unterricht innovativ“ wurden 2015 folgende Preise vergeben:

 1. Preis: Gymnasium Olching für ihr Projekt „My Science“.
 2. Preis: Nibelungen-Realschule in Braunschweig für ihr Projekt „Frieden suchen, finden, wahren“.
 3. Preis: Gymnasium Ernestinum in Coburg für ihr „Herz-Projekt“.

Im Bereich „Schüler zeichnen Lehrer aus“ gingen vier Auszeichnungen nach Nordrhein-Westfalen (Sandra Greiffendorf, Paul-Martini-Schule, Schule für Kranke, Bonn; Barbara Hinz, Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Dülmen; Thomas Schubert, Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Wuppertal; Michael Weiermann, Nepomucenum Coesfeld). Je zwei Auszeichnungen vergab die Jury nach Baden-Württemberg (Katrin Eberle, Goldberg-Gymnasium Sindelfingen; Karin Koch, GHWRS Frankenbach Heilbronn), Bayern (Christine Frank, Maria Ward Gymnasium Augsburg; Johannes Uschalt, Dürer-Gymnasium Nürnberg) und Niedersachsen (Patrick Hehmann, Gymnasium Bad Iburg; Johannes Kruse, Braunschweig-Kolleg). Je ein Preisträger in der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ kam in diesem Jahr aus Berlin (Ronald Wappke, Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium), Rheinland-Pfalz (Jürgen Nikolaus Kopp, Gymnasium Konz) und Schleswig-Holstein (Christopher Ecker, Heinrich-Heine-Schule Heikendorf).

Preisträger des Jahres 2016 
In der Kategorie „Lehrer: Unterricht innovativ“ wurden 2016 folgende Preise vergeben:

 1. Preis: Friedrich-Gymnasium Freiburg in Zusammenarbeit mit Katja Maaß und Patrik Vogt vom Kooperationspartner Pädagogische Hochschule Freiburg für ihr Projekt „Smartphones im Unterricht“.
 2. Preis: Luisen-Gymnasium Bergedorf für ihr Projekt „Was braucht dieser Ort?“
 3. Preis: Staatliches Berufliches Schulzentrum Roth für ihr Projekt „ECar“.
 Zeit-Sonderpreis: Schule im Emsbachtal in Brechen/Hessen für das Projekt „Persönlichkeitsbildung“.
 Sonderpreis: Max-Planck-Gymnasium im niedersächsischen Delmenhorst.
 Cornelsen-Verlags-Sonderpreis: Gymnasium Kirchheim in Kirchheim bei München/Bayern für das Projekt „Energetische 8samkeit“.

In der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ wurden folgende Personen ausgezeichnet:

Baden-Württemberg
 Vanessa Haasis, Walther-Groz-Schule, Albstadt
 Adina Hirschauer, Montfort-Gymnasium, Tettnang
 Juliane Högner, Stiftsgymnasium, Sindelfingen
 Adina Hirschauer, Montfort-Gymnasium, Tettnang
 Juliane Högner, Stiftsgymnasium, Sindelfingen

Bayern
 Nicolas Schmidt, Emmy-Noether-Gymnasium, Erlangen
Brandenburg
 Ines Weghenkel, Oberstufenzentrum Landkreis Teltow-Fläming, Luckenwalde

Bremen
 Robert Wisz, Europaschule Schulzentrum Utbremen, Bremen

Hessen:
 Florian König, Altes Kurfürstliches Gymnasium, Bensheim

Niedersachsen:
 Stefan Hierholzer, Berufsbildende Schulen 1 des Landkreises Gifhorn
 Dagmar Vakalopoulos, Hoffmann-von-Fallersleben Schule, Braunschweig

Nordrhein-Westfalen:
 Hildegard Hürtgen, Couven Gymnasium, Aachen
 Heike Kriwet, Städtisches Gymnasium, Wülfrath
 Theresa Lammert, Alexander-von-Humboldt Gymnasium, Bornheim
 Cornelia Wilfert, Gymnasium Gerresheim, Düsseldorf

Rheinland-Pfalz:
 Eva-Maria Saas, Nordpfalzgymnasium, Kirchheimbolanden

Schleswig-Holstein:
 Arne Cardel, Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neumünster
 Katharina Tißler, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Oldenburg in Holstein

Preisträger des Jahres 2017 
 In der Kategorie Unterricht innovativ wurden 2017 folgende Preise vergeben:
 1. Platz: "GLAS-Projekt", St. Leonhard Gymnasium, Aachen (NRW)
 2. Platz: "Ein Maibaum für die Schule", Adolf-Kolping-Berufsschule, München (Bayern)
 3. Platz: "Schlüsselkompetenzen trainieren", Gesamtschule Höhscheid, Solingen (NRW)
 Sonderpreis „DIE ZEIT“: "Globalisierung „Der Weg der Schraube“, Martin-Schleyer-Gymnasium, Lauda-Königshofen (Baden-Württemberg)
 Sonderpreis „Cornelsen Verlag“: "Kooperationsmodell Mittel-, Real- und Berufsschule', Berufliche Schule 2, Veit-Stoß-Realschule, Johann-Daniel-Preißler-Schule, Nürnberg (Bayern)
 Sonderpreis: "Lerntheken in Mathematik", Gesamtschule Eiserfeld, Siegen (NRW)
 In der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ wurden folgende Personen ausgezeichnet:: In dieser Kategorie wurden 15 besonders engagierte Lehrkräfte von Schülern der diesjährigen Abschlussklassen nominiert. Dabei gingen vier Auszeichnungen nach Bayern (Tobias Berlinger, Hildegardis-Gymnasium Kempten; Johannes Helgert, Valentin-Ickelsamer-Mittelschule Rothenburg ob der Tauber; Jochen Niklas, Dürer-Gymnasium Nürnberg; Maria Urban, Städtisches Münchenkolleg, Gymnasium für Erwachsene München). Drei Auszeichnungen vergab die Jury nach Nordrhein-Westfalen (Gisela Ebeling, Realschule Bünde-Nord; Marion Helle-Laumann, Mädchengymnasium Essen-Borbeck; Beate Schulte, Luisenschule Mülheim an der Ruhr). Je zwei Preisträger gibt es in Hessen (Nadin Kondziella, Franziskanergymnasium Kreuzburg in Großkrotzenburg; Michael Ostertag, Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim) und in Niedersachsen (Jens Krohn, Integrierte Gesamtschule Roderbruch, Hannover; Andrea Passchier, Max-Eyth-Schule, Berufsbildende Schulen Schiffdorf). Je ein Preisträger in der Kategorie "Schüler zeichnen Lehrer aus" kam in diesem Jahr aus Berlin (Clara Maria Wengler, Ferdinand-Freiligrath-Schule; Fritz-Karsen-Gemeinschaftsschule), Brandenburg (Florian Rietzl, Philipp-Melanchthon-Gymnasium, Docemus Privatschulen, Grünheide/Mark), Sachsen (Thomas Kolitsch, Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg) und Thüringen (Matthias Beschow, Staatliche Regelschule Anne Frank Themar).

Preisträger des Jahres 2019 
2019 wurden folgende Preise vergeben:
 In der Kategorie „Lehrer: Unterricht innovativ“ wurden 2019 folgende Preise vergeben:
 1. Preis Team "Lernbüro digital – kooperativ", Bayern Inge-Aicher-Scholl Realschule Neu-Ulm – Pfuhl Gregor-von-Scherr-Schule Neunburg vorm Wald Steckbrief: Inge-Aicher-Scholl Realschule Neu-Ulm – Pfuhl / Gregor-von-Scherr-Schule Neunburg vorm Wald
 2. Preis Team "Fußabdruck auf dem Planeten", Niedersachsen Berufsbildende Schulen Ammerland Steckbrief:Berufsbildende Schulen Ammerland, Bad Zwischenahn
 3. Preis Team "Schüler als Prosumer", Bayern Oskar-Maria-Graf-Gymnasium, Neufahrn Steckbrief: Oskar-Maria-Graf-Gymnasium, Neufahrn
 Sonderpreis "DIE ZEIT" Team "PhiloWelt: iPad App", Nordrhein-Westfalen Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Moers Steckbrief: Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Moers
 Sonderpreis "Cornelsen Verlag" Team "Irlandklasse", Baden-Württemberg GWRS Villingendorf Steckbrief: GWRS Villingendorf, Villingendorf
 Digital-Sonderpreis "Vodafone Stiftung Deutschland" Team "Technik und Klima", Saarland Geschwister-Scholl-Schule, Blieskastel Steckbrief: Geschwister-Scholl-Schule, Blieskastel
 In der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ wurden 2019 folgende Preise vergeben:
Es gingen fünf Auszeichnungen nach Nordrhein-Westfalen (Hendrik Büdding, Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium Münster; Christina Ruth Hammerström, Elsa-Brändström-Realschule Essen; Reinhold Lück, Gymnasium Remigianum Borken; Ursula Nauen, Städtische Real¬schule Waltrop; Gerhard Steinhoff, Clemens-Brentano-Gymnasium Dülmen). Drei Auszeichnungen vergab die Jury nach Baden-Württemberg (Alexandra Moser, Gymnasium Engen; Nadine Royer, Sechslindenschule GWRS Pfullendorf; Barbara Schmitt, Hohenlohe-Gymnasium Öhringen). Je zwei Preisträger gibt es in Hessen (Karin Meffert, Limesschule Idstein; Marco Rill, Hermann-Hesse-Schule Obertshausen) und in Sachsen-Anhalt (Katrin Fruth, Landesgymnasium für Musik Wernigerode; Skadi Schlesinger, BbS V Halle/Saale). Je ein Preisträger in der Kategorie „Schüler zeichnen Lehrer aus“ kommt in diesem Jahr aus Berlin (Karen Pohlman, Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster), Hamburg (Keven Lass, Berufliche Schule St. Pauli), dem Saarland (Sebastian Kloß, Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken) und Thüringen (Martin Triebel, Staatliches Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pößneck -Saale-Orla-Kreis-, Schulteil Pößneck).

Preisträger des Jahres 2020 
Für Ausgezeichnete Lehrkräfte, eine der drei Wettbewerbskategorien, wurden zehn besonders engagierte Lehrkräfte von den Schülern der Abschlussklassen 2019/2020 nominiert. Dabei gingen drei Auszeichnungen nach Bayern (Lena Büttner, Dürer-Gymnasium Nürnberg; Maximilian Gebhard, Realschule Weilheim; Annette Wörmann, Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen). Je zwei Preisträger kommen aus Nordrhein-Westfalen (Karsten Brill, Marie-Curie-Gymnasium Bönen; Mehmet Cosgunoglu, Albert-Schweitzer-Realschule Remscheid) und Sachsen (Ronny Smektalla, Diesterweg-Oberschule Werdau; Ina Steinke-Haupt, Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz). Je eine Auszeichnung vergab die Jury nach Baden-Württemberg (Julia Hübner, Kepler-Gymnasium Pforzheim), Berlin (Joachim Triebe, Tagore-Gymnasium) und Rheinland-Pfalz (Holger Kellmeyer, Carl-Bosch-Gymnasium Ludwigshafen).

In der Kategorie Unterricht innovativ vergab die Jury den ersten Preis an Daniela Heinrich-Stiller vom Gymnasium Lahntalschule in Biedenkopf/Hessen für „Forschen und Entwickeln“. Das Projekt beschäftigt sich mit der Frage, ob Stärkefolie so bearbeitet werden kann, dass sie als Plastikersatz taugt und damit in Kompostieranlagen das Problem nicht verrottender Kunststoff-Reste verringern kann. Der zweite Preis wurde vom Cornelsen Verlag vergeben wurde, ging an das Gymnasium in Berlin für das Projekt „Der BLUM-Preis“, ein in Deutschland bisher einmaliges Unterrichtsformat mit dem Schwerpunkt Engagement und Partizipation. Mit dem dritten Preis die Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark in Norderstedt/Schleswig-Holstein für das Projekt „Der Wal und das Ende der Welt“ ausgezeichnet. Zur Gestaltung des Fernunterrichtes wurde das Buch „Der Wal und das Ende der Welt“ von John Ironmonger analog/digital bearbeitet. Den in diesem Jahr zusätzlich verliehenen Sonderpreis Corona erhielt das Team von der berufsbildenden Arnold-Bode-Schule in Kassel/Hessen für ihr Projekt „smartPAPER“. Im Rahmen der beruflichen Ausbildung wird mit der App „smartPAPER“ für einen fiktiven Kunden eine crossmediale und individualisierte Kampagne umgesetzt. Den Sonderpreis der Wochenzeitung „DIE ZEIT“ erhielten zwei Frauen vom Johann-Gottfried-Seume Gymnasium in Vacha/Thüringen für ihr Projekt „Erzähl doch mal…!“. Das Mauerfall-Jubiläumsjahr 2019/2020 wurde von den beiden Lehrerinnen genutzt, um deutsch-deutsche Geschichte erlebbar zu machen und ein ganzheitliches Konzept von den Geschehnissen zu vermitteln.

In der Kategorie Vorbildliche Schulleitung, die in dieser Wettbewerbsrunde von der Heraeus Bildungsstiftung neu eingeführt wurde, wählte die Jury vier Preisträger und Teams aus. Die Schulleitungen wurden von ihren Kollegien vorgeschlagen und mindestens 25 Prozent aller Lehrkräfte der betreffenden Schulen mussten die Nominierung unterstützen. Der erste Preis in der neuen Kategorie ging an zwei Frauen von der Grundschule Herten-Mitte in Nordrhein-Westfalen. Die Schulleiterinnen wurden von ihrem Kollegium besonders wegen ihres Herzbluts, aber auch für ihren Sachverstand und ihre Kompetenz bei der Gestaltung des Schullebens vorgeschlagen. Den zweiten Preis erhielt die Leiterin der Grundschule Maria-Sibylla-Merian-Schule Wiesloch in Baden-Württemberg, zusammen mit ihren Kolleginnen. Der dritte Preis wurde an die Schule am Pappelhof in Berlin vergeben, einer Sonder-/Förderschule mit dem Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Den in diesem Jahr einmalig ausgelobten Sonderpreis für besondere Leistungen in der Corona-Zeit erhielt das Team von der Grund- und Werkrealschule Villingendorf in Baden-Württemberg.

Weblinks 
 Deutscher Lehrerpreis
 Der Deutsche Lehrerpreis – Unterricht innovativ auf dem Deutschen Bildungsserver
 Der Deutsche Lehrerpreis – Unterricht innovativ am 18.11.2019 auf Live nach Neun in Das Erste
 Der Deutsche Lehrerpreis – Unterricht innovativ am 11.11.2019 in Kaffee oder Tee im SWR Fernsehen
 Start des Wettbewerbs 2009. FAZ.net
 Pressemitteilung Land Nordrhein-Westfalen vom 4. Mai 2021
 news4teacher vom 5. Mai 2021

Einzelnachweise 

Deutsche Auszeichnung
Schulwesen (Deutschland)
Auszeichnung (Schulwesen)